Энвер Чингизоглу () (10 мая 1962 — 10 июля 2022) ― азербайджанский писатель, публицист, генеалог. Заместитель главного редактора телеканала AzTV, действительный член Азербайджанского историко-родословного общества (АИРО), член Союза писателей Евразии, член Союза журналистов Азербайджана, Лауреат премии «Золотое перо», Заслуженный работник культуры Азербайджана (2019).

Биография 
Родился 10 мая 1962 года в селе Худаярлы Джебраильского района Азербайджанской ССР.

С 1980 по 1982 год служил в Советской армии в Хабаровске.

В 1990 году окончил факультет журналистики Азербайджанского государственного университета. С 1991 по 1993 год Анвар Чингизоглу работал литературным работником в газете «Араз» в Физулинском районе. С 1994 по март 2014 года — редактором, старшим редактором, заведующим отделом закрытого акционерного общества «Азербайджанское телевидение». С марта 2014 года — заместитель главного редактора «Азербайджантелефильм». В 2011 году работал в отделе археологии и этнографии Института истории Национальной академии наук Азербайджана. Являлся главным редактором журнала Soy.

Занимался изучением геополитики, происхождением и этническим составом тюркских народов. Круг научных проблем, которыми занимался Чингизоглу, был широк и охватывал практически все аспекты этнографии афшаров.

Написал четыре монографии по истории народа афшар: «Племя афшар» (2008 г.), «Хоссейн Кхоли Хан Гасымлу-Авшар» (2012 г.), «Фатх-Али Хан Арашлу-Афшар» (2014 г.), «Культура Афшар» (2014 г.) и От афшаридов до каджаров территориальные ханства (2016 г.).

Автор около 70 книг и 293 научных печатных публикаций. Снял документальные фильмы «Афшары», «Хуршидбану Натаван», «Мир Мохсун Навваб», «Камина».

Рецензии 
В 2008 году Энвером Чингизоглу была написана книга «Каджары и село Каджар». В предисловии книги её научный редактор кандидат исторических наук  отмечал, что в работе Чингизоглу даны очень ценные сведения о быте каджаров, их родах, ареале расселения и литературном наследии. Информация, которая подана в книге Энвера Чингизоглу, по словам Махал Каджар, является большим шагом в верном и объективном освещении истории каджаров.

В 2014 году Энвером Чингизоглу в соавторстве с Махалом Каджар была написана книга «Дипломаты времён Каджаров». Первая часть книги посвящена основным направлениям внешней политики Каджарского Ирана. Здесь авторы, как отмечает историк доктор исторических наук Александр Нестеров, анализируют отношения Каджарского государства с великими европейскими державами — Францией и Великобританией. Вторая же часть книги представляет собой биографический словарь 172 персоналий каджарской дипломатии XVIII—XX веков. По словам Нестерова, Энвер Чингизоглу и Махал Каджар создали уникальную справочно-аналитическую книгу, которая даёт обширное и полное представление о дипломатии Ирана эпохи Каджаров.

Доктор исторических наук  отмечает, что в Известиях Азербайджанского историко-генеалогического общества Энвер Чингизоглу подробно писал о происхождении братьев Хусейн-хана Каджара и .

Библиография

На азербайджанском языке 

 Hacılılar («Племя Гаджилу»). — Баку, 2004
 Səfikürdlülər («Сафикюрдлу»). — Баку, 2005
 Qarabağ xanlığı («Карабахское ханство»). — Баку, 2008
 Гаджар канди вə гаджарлар («Каджары и село Каджар»). — Баку, 2008
 Авшарлар («Афшарское племя»). — Баку, 2008
 Zülqədr eli («Племя Зулкадир»). — Баку, 2011
 Qaradağ xanlığı («Карадагское ханство»). — Баку, 2011
 Şəmşəddil sultanlığı («Шамшаддильский султанат»). — Баку, 2013
 Бахарлылар («Бахарлинцы»). — Баку, 2013.
 Пюсян эли («Пессийское племя»). — Баку, 2013
 Sərab xanlığı («Сарабское ханство»). — Баку, 2013
 Urmiya xanlığı («Урмийское ханство»). — Баку, 2013
 Marağa xanlığı («Марагинское ханство»). — Баку, 2013
 Ərdəbil xanlığı («Ардебильское ханство»). — Баку, 2014
 Джаваншир эли: Сарыджалилар («Джаванширское племя: Сарыджалинцы»). — Баку, 2015
 Zəncan xanlığı («Зенджанское ханство»). — Баку, 2015
 Xalxal xanlığı («Халхалское ханство»). — Баку, 2016
 Marağa tarixi («История Мараги»). — Баку, 2016
 Qəzvin tarixi («История Казвина»). — Баку, 2016
 Казахлар («Казахцы»). — Баку, 2017

На персидском языке 
 تاریخ ایل افشار («История племени Афшар»). — Урмия, 2016

Награды 
 Заслуженный работник культуры Азербайджана (2019)

Примечания

Ссылки 
 Anvar Chingizoglu
 Anvar Chingizoglu // Adam.az
 Наследие из глубины веков

Выпускники Бакинского государственного университета
Журналисты Азербайджана
Этнографы Азербайджана
Ведущие Азербайджана
Телепродюсеры Азербайджана
Заслуженные работники культуры Азербайджана
Члены Союза журналистов Азербайджана